Les E163 sont une famille d'additifs d'origine végétale, les anthocyanes (ou anthocyanosides, ou anthocyanines) et anthocyanidines (ces dernières étant dérivées des anthocyanes dont elles sont les formes aglycanes). Elles sont très répandues, notamment dans les fruits rouges, et utilisées comme colorants, du rouge au bleu (mais ces couleurs sont très sensibles à la lumière, à la température et au pH). Ce numéro E est subdivisé en plusieurs dénominations plus précises : 

 E163 : anthocyanines
 E163a : cyanidine
 E163b : delphinidine
 E163c : malvidine
 E163d : pélargonidine
 E163e : péonidine
 E163f : pétunidine
 E163(i) : extrait de peau de raisin
 E163(ii) : mélanges d'anthocyanes
 E163(iii) : extrait de cassis
 E163(iv) : colorant du maïs pourpre
 E163(v) : colorant du chou rouge

163